Libys est un genre éteint de poissons à membres charnus.  
Deux espèces sont rattachées à ce genre L. polypterus et L. superbus, mais elles sont considérées aujourd'hui par la plupart des auteurs comme formant une seule espèce.
Les fossiles de Libys ont été découverts dans le calcaire de Solnhofen en Allemagne. Ils datent de la fin du Jurassique supérieur (Tithonien), il y a environ entre  (millions d'années).

Historique 

Les spécimens de Libys sont particulièrement bien conservés dans le Lagerstätte du calcaire de Solnhofen.

Description 
Ce cœlacanthe a un corps trapu et une nageoire caudale courte et haute. Le corps de l'animal mesure environ  ce qui en fait un cœlacanthe de taille moyenne.

Classification phylogénique 
Le genre Libys est rattaché soit directement au sous-ordre des Latimerioidei, soit à la famille des Latimeriidae qui inclut les deux dernières espèces de cœlacanthes encore vivantes de nos jours. Le genre Megalocoelacanthus est considéré par certains auteurs comme son groupe frère.

Références taxinomiques

Notes et références 

Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Mésozoïque
Animal du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1842